110-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 110 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Канаду, США, Мексику, Тихий океан, Океанию, Южный океан к Южному полюсу и образующая ортодромию с 70-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 110-й меридиан западной долготы проходит через:

Примечания 

Долгота
Границы Саскачевана
Границы Северо-Западных территорий
Границы Нунавута
Границы Альберты